BK Krvavac je boćarski klub iz Krvavca kod Metkovića.

Osnovan je 2001. godine.

Natječe u 3. hrvatskoj boćarskoj ligi, Dubrovnik-Neretva.

Vidi još
Popis boćarskih klubova u Hrvatskoj
Krvavac